Байюнь (Гуйян) — район городского подчинения городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу (КНР)
 Байюнь (Гуанчжоу) — район городского подчинения города субпровинциального значения Гуанчжоу провинции Гуандун (КНР)